Benedikt Carpzov eller Benedict Carpzov henviser til:

 Benedikt Carpzov den ældre (1565-1624)– tysk jurist
 Benedikt Carpzov den yngre (1595-1666) – tysk jurist
 August Benedikt Carpzov (1644-1708) – tysk jurist
 Friedrich Benedict Carpzov (1649-1699) – tysk jurist
 Johann Benedikt Carpzov I (1607-1657) – tysk luthersk teolog
 Johann Benedikt Carpzov II (1639-1699) − tysk luthersk teolog
 Johann Benedikt Carpzov III (1675-1739) – tysk historiker og jurist
 Johann Benedikt Carpzov IV (1720-1803) – tysk teolog och filolog
 Samuel Benedikt Carpzov (1647-1707) – tysk luthersk teolog